Juan Manuel Díaz puede referirse a:

 Juan Manuel Díaz Burgos (1951-), fotógrafo español;
 Juan Manuel Díaz-Caneja (1905-1988), pintor español;
 Juan Manuel Díaz (1987-), futbolista uruguayo;
 Juan Manuel Díaz (1975-), diseñador argentino.